Эберлейн () — немецкая фамилия:
 Эберлейн, Вернер (1919—2002) — немецкий политик и переводчик, сын Гуго Эберлейна
 Эберлейн, Гуго (1887—1941) — немецкий коммунист, отец Вернера Эберлейна
 Эберлейн, Густав (1847—1926) — немецкий скульптор